

Presse 
Le National peut désigner plusieurs titres de presse :
 Le National, un journal canadien publié à la fin du  ;
 Le National, un quotidien ivoirien fondé en 1998 ;
 Le National, un quotidien français (1830-1924) ;
 Le National, un journal du Front national (1974-1980) ;
 Le National, un journal haïtien.

Télévision 
 Le National, un bulletin d'information diffusé sur la chaîne canadienne ICI RDI.

Autres 
 Le National, tournoi de tennis faisant office de championnat de France, organisé entre 1951 et 1990 ;
 Le National, théâtre à Montréal ;
 Le National désigne aussi parfois le Conseil national, en Suisse.